En musique, l’Euphone,  jeu de 8 pieds à anches libres ;
 En ornithologie, les Euphones, passereaux du genre Euphonia.